Oroszország
 Gurjevszki járás, közigazgatási egység a Kalinyingrádi területen
 Gurjevszki járás, közigazgatási egység a Kemerovói területen